Гердан — шийна бісерна прикраса 

Персоналії:

 Гердан (Заклинська) Олена — українська письменниця

Див. також
 Гердана